Фобос може да се отнася за:
 Фобос, герой от древногръцката митология
 Фобос, спътник на Марс
 Фобос, съветска космическа програма за изпращане на сонди до Марс